Mintaka – gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona
 Mintaka – przełęcz w Hindukuszu